Edenton ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Edenton (Kentucky)
 Edenton (North Carolina)
 Edenton (Ohio)
 Edenton (Pennsylvania)

im NRHP gelistete Objekte:
 Edenton Cotton Mill Historic District, in Edenton, North Carolina, ID-Nr. 99000089
 Edenton Historic District, in Edenton, North Carolina, ID-Nr. 73001316
 Edenton Peanut Factory, in Edenton, North Carolina, ID-Nr. 79003328
 Edenton Station, United States Fish and Fisheries Commission, in Edenton, North Carolina, ID-Nr. 02000961